Серый человек:

 Серый человек — существо из шотландского фольклора;
 «Серый человек» — роман Марка Грини;
 «Серый человек» — фильм.